Grischin ( Гришин,  Grishin) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Grischin (* 1963), russischer Politiker und Islamexperte
 Anatoli Kusmitsch Grischin (1939–2016), sowjetischer Kanute
 Iwan Tichonowitsch Grischin (1901–1951), sowjetischer General
 Jewgeni Romanowitsch Grischin (1931–2005), sowjetischer Eisschnellläufer
 Nikolai Wassiljewitsch Grischin, eigentlicher Name von Nikolai Wassiljewitsch Tomski (1900–1984), sowjetischer Bildhauer
 Wiktor Iwanowitsch Grischin (* 1951), russischer Universitätsrektor
 Wiktor Wassiljewitsch Grischin (1914–1992), sowjetischer Politiker